Međimurje désigne notamment : 
Le Comitat de Međimurje, en Croatie
Une race de chevaux de trait originaire de cette région, le Međimurje
Le haras de Međimurje, qui se consacre à la préservation de cette race de chevaux